Гранха Сан Игнасио има више значења:

 Гранха Сан Игнасио (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Гранха Сан Игнасио (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Игнасио (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику